Жак Мари Кавеньяк, виконт де Барань (; 11 февраля 1773, Гурдон (Лот) — 23 января 1855, Париж) — французский военачальник революционных и наполеоновских войн, генерал-лейтенант (с 1814), дивизионный генерал Неаполитанской службы (с 1808).

Имя генерала выбито на Триумфальной арке в Париже.

Биография 
Родился в семье мэра Гурдона. Брат Жана Батиста Кавеньяка.

В 17 лет поступил на военную службу. В чине суб-лейтенанта служил в Наваррском пехотном полку.

Сделал быструю карьеру, участвуя в военных кампаниях Революции и Первой Империи.

Служил в Северной Армии, Армиях Ла-Рошели и Западных Пиренеев, с 1796 по 1799 год сражался в составе Итальянской Армии.

Особо отличился в марте 1797 году в битве при Вальвазоне (Италия). В 1798 г. Наполеон Бонапарт назначил его командиром эскадрона 25-го полка конных егерей прямо на поле боя.
В мае 1799 г. получил опасное ранение в сражениях при Бассиньяно, в июне 1799 года вновь ранен при Вогере.
 
Участвовал в отступлении из Италии в 1799 году, под командованием Жана-Клода Моро.

В апреле 1800 года был назначен командиром бригады, позже ему поручено командование 10-м драгунским полком дивизии генерала Ж. Макдональда, в ноябре-декабре участвовал в переходе французских войск через швейцарские Альпы, а также переправе через реку Гарильяно.

В 1805 г., командуя полком драгун, отличился в битве при Аустерлице, за что был награждён Наполеоном Командорским орденом Почётного Легиона (25 декабря 1805 года).

После заключения Пресбургского мира — на службе неаполитанского Королевства, с января 1806 года — конюший короля Жозефа Бонапарта, с сентября 1806 года — бригадный генерал, в июне 1808 года стал дивизионным генералом неаполитанской армии, в 1809 году — адъютант короля Неаполя Мюрата. Король Неаполя высоко ценил его боевые качества и назначил комендантом Калабрии.

В сентябре 1810 года командовал резервами неаполитанской армии, предназначенной для высадки в Сицилии.

В мае 1812 года возвратился на французскую службу в ранге бригадного генерала и в следующем месяце года определён в состав 3-й резервной дивизии Великой Армии. С 22 июля 1812 года — командующий кавалерии XI армейского корпуса. Участник похода на Россию, при отступлении французской армии командовал резервной кавалерийской бригадой.

18 января 1813 года возглавил кавалерию X-го армейского корпуса генерала жана Раппа, принимал участие в обороне Данцига и в начале января 1814 года при капитуляции крепости попал в плен.

Проживал в Киеве. В июле 1814 года после первой Реставрации Бурбонов возвратился во Францию и оставался без служебного назначения.

21 октября 1814 года получил чин генерал-лейтенанта. Оставался верным Императору и во время «100 дней» присоединился к Наполеону, в апреле 1815 года возглавил 1-ю кавалерийскую дивизию I Наблюдательного корпуса, 23 апреля 1815 года определён в распоряжение военного министра.

После второй Реставрации награждён в 1818 году титулом барона, затем виконта.

Занимал пост генерального инспектора кавалерии, в 1850 году — член Консультативного комитета Франции по кавалерии и пехоте.

Умер в Париже. Похоронен на кладбище Пер-Лашез.

Награды 
 Кавалер ордена Почётного Легиона (1803)
 Офицер ордена Почётного Легиона (14 июня 1804)
 Командор ордена Почётного Легиона (25 декабря 1805)
 Великий офицер ордена Почётного Легиона (29 апреля 1833)
 Кавалер большого креста ордена Почётного Легиона (7 октября 1847)

Литература 
 Germain Sarrut. Biographie des hommes du jour, industriels,--conseillers-d’Etat,--artistes,--chambellans,--députés,--prêtres,--militaires,--écrivains,--rois,--diplomates,--pairs,--gens de justice,--princes,--espions fameux,--savans. H. Krabe, 1838

Ссылки 
  Jacques Marie CAVAIGNAC de BARAGNE

Французские дивизионные генералы Революционных и Наполеоновских войн
Имена, высеченные под Триумфальной аркой (Париж)
Участники Отечественной войны 1812 года
Генерал-лейтенанты (Франция)
Виконты Франции
Бароны Франции
Похороненные на кладбище Пер-Лашез
Родившиеся в департаменте Ло